Tort steht für
 eine veraltete Bezeichnung für etwas Unangenehmes, siehe etwa Ärger oder Kränkung
 Tort law, eine Rechtsform in verschiedenen Ländern

Tort ist der Familienname folgender Personen:
 Salvador Tort († 1871), uruguayischer Politiker

Siehe auch:

 Tord
 Dort
 Torts